Die Abkürzung EBC bezeichnet:

 European Brewery Convention
 EBC (Bier), Systematik zur Messung der Malz- bzw. Bierfarbe im Brauereiwesen
 EBC (Telekommunikation), Tarifmodell in der Telekommunikationsbranche
 EBC Brakes, britischer Hersteller von Bremsanlagen aller Art und Kupplungsscheiben
 EBC Eisenbahnbetriebs- und Consulting GmbH, ein Eisenbahnunternehmen
 Empresa Brasil de Comunicação, ein brasilianisches öffentlich-rechtliches Rundfunkunternehmen
 EBC Hochschule, deutsche Business School in Hamburg, Berlin und Düsseldorf
 EBC.1 Television, iranischer Fernsehsender
 EBC Rostock, Erster Basketball Club Rostock
 Electric Beat Crew, ostdeutsche Hip-Hop-Gruppe
 Elicitation by Critiquing, Methode zur kognitiven Aufgabenanalyse
 Ethiopian Broadcasting Corporation, ein äthiopischer Rundfunkveranstalter
 Eurode Business Center, ein Gebäudekomplex, der sich gleichzeitig auf niederländischem und deutschem Staatsgebiet befindet
 European Billiard Circuit, eine Serie von Nationenturnieren im Billardsport
 European Business Code, Branchensystem zur Kategorisierung von Unternehmen
Everest Base Camp

Abkürzung